błonica – choroba zakaźna
2 cieki w Polsce
 Błonica – potok, dopływ Rudnej
 Błonica – rów, dopływ Rowu Śmietany

Przypisy